Алексей Петрович Герасименко () — советский и российский футболист, нападающий; главный тренер «Краснодара-2». Выступал за сборную России.

Биография 
Известен по выступлениям за российские футбольные клубы «Кубань» Краснодар, «Ротор», «Ростсельмаш», «Шинник».

По окончании сезона 1997 получил приглашение в украинское «Динамо» Киев. После недолгих переговоров согласился на переход. В составе «Динамо» становился многократным чемпионом Украины и обладателем национального кубка.

После того, как летом 2004 года Герасименко из-за травмы покинул краснодарскую «Кубань», он фактически завершил свою игровую карьеру. В январе 2006 года проходил просмотр на предсезонных сборах в клубе «Ростов», в котором уже выступал в середине 90-х, однако руководство клуба приняло решение не прибегать к услугам игрока.

Всего в высшей лиге чемпионата России в составе 4 команд сыграл 129 матчей, забил 22 мяча.

Работал селекционером в структуре киевского «Динамо» и «Краснодара».

Окончил ВШТ (2005).

В июле 2021 года был заявлен главным тренером «Краснодара-2», однако де-факто стал исполнять обязанности главного тренера Александр Сторожук, а затем — Александр Хромыков (при отсутствии соответствующей лицензии официально главным тренером считаться нельзя).

Герасименко также является главным тренером городской команды Кубанского государственного университета.

Карьера в сборной 
Сыграл 7 матчей в составе сборной России:
 10 февраля 1997. Международный турнир. Швейцария — Россия 1:2. 76 мин, был заменён / «Ростсельмаш»
 12 марта 1997. Товарищеский матч. Югославия — Россия 0:0. 5 мин, вышел на замену / «Ростсельмаш»
 29 марта 1997. Отборочный матч ЧМ-1998. Кипр — Россия 1:1. 22 мин, вышел на замену / «Ростсельмаш»
 25 марта 1998. Товарищеский матч. Россия — Франция 1:0. 90 мин / «Динамо» Киев
 22 апреля 1998. Товарищеский матч. Россия — Турция 1:0. 45 мин, вышел на замену / «Динамо» Киев
 27 мая 1998. Товарищеский матч. Польша — Россия 3:1. 80 мин, был заменён;  — 1:1 / «Динамо» Киев
 10 октября 1998. Отборочный матч Евро-2000. Россия — Франция 2:3. 31 мин, вышел на замену / «Динамо» Киев

Достижения 
 Чемпион Украины (4): 1998, 1999, 2000, 2001
 Обладатель Кубка Украины (3): 1998, 1999, 2000
 Серебряный призёр чемпионата России (1): 1993 (в составе ФК «Ротор»)
 В списках 33-х лучших футболистов чемпионата России (2): № 2 — 1996, 1997
 Лучший бомбардир клуба «Ростсельмаш» в чемпионате России 1997 года — 8 голов
 Лучший бомбардир второго дивизиона России в 1995 году — 30 голов в 39 матчах (в составе ФК «Кубань»)
 Лучший бомбардир «Кубани» за один сезон в российский период истории клуба — 30 голов (в 39 матчах в сезоне 1995 года)

Семья 
Сын Артём тоже футболист, с августа 2018 года выступает в составе возрождённой болельщиками и бывшими игроками клуба команды «Кубань».

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК АПК
Игроки ФК «Торпедо» Таганрог
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Шинник»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Краснодар-2»